Эле́н-Мари́ Антинья́ (; ) — французская художница.

Биография 
В 1861 году вышла замуж за художника Александра Антинья. Вначале училась у своего мужа, позже стала ученицей Эжена Делакруа.

Автор небольших жанровых картин. С 1877 года выставлялась в Салоне.

Сын, Андре-Марк Антинья (1869—1941), также был художником-миниатюристом.

Избранные работы 
 Chercheuse de bois mort (1861)
 Retour du contrebandier (1868)
 On n’entre pas! (1876),
 Tant va la cruche à l’eau.

Примечания

Литература 
 Clara Erskine, Clement Waters. Women in the Fine Arts, from the Seventh Century B.C. to the Twentieth Century A.D. Library of Alexandria, 1984

Ссылки 
 Marie Helene Antigna (French, born 1837)

Художницы Франции XIX века
Художницы Франции XX века